Барруэло-дель-Валье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 13,6 км². Население — 61 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Покровителем города считается святой Пелайо.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида